Первый министр Франции или, ближе к французским терминам, главный министр государства (фр.principal ministre d'État), или премьер-министр Франции были и неофициальные названия различных должностных лиц, которые получили в различной степени власть над королевством Франции от имени монарха во время старого режима. Должность была однако неофициальная и больше не используется.

История 
Со времён Средневековья король осуществлял управление государством с выбранными им советниками. В XVI веке эта система оформилась в формализованный институт управления — Королевский совет, возглавляемый первым министром государства.

Первый министр государства после установления в Королевстве Франция режима, получившего название Старого порядка, являлся главным советником короля Франции. И название и функции первого министра не являлись официальными, полнотой полномочий обладал король.

Этот период завершился недолго существовавшим режимом первой конституционной монархии во Франции (с 3 сентября 1791 года, с принятия первой конституции Учредительным собранием, по 21 сентября 1792 года). Законодательное собрание после штурма дворца Тюильри временно отстранило короля 11 августа 1792 года, а спустя 10 дней провозгласило республику.

Список главных министров 

После 10 августа 1792 г. Людовик XVI и его семья были заключены в тюрьму. Однако, после падения первой империи в 1814 году, "главные министры" представляют собой монархии до полного восстановления. Позиция окончательно закончилась только созданием должности "председателя Совета Министров" в 1815 году.

См. также 

 королевство Франция
 реставрация Бурбонов
 Франция
 список монархов Франции 
 Французская конституционная монархия

Правительство Франции